«Шпионки» () — комедия 2004 года режиссёра Анжелы Робинсон. Создан на основе её же короткометражного фильма «Шпионки» 2003 года, получившего множество призов на различных кинофестивалях.

Сюжет 
По всем школам ФБР проводит специальный тест для отбора девушек в специальное подразделение. Проверяемые показатели: хитрость, сексуальность, склонность ко лжи и способность изворачиваться. Отобранными оказываются Эми (Сара Фостер), Доминик (Девон Аоки), Джанет (Джилл Ричи) и Макс (Мэган Гуд). Попав в тайную академию они обучаются всем тонкостям шпионской работы, и из них создается отдельная команда.

Первым заданием становится слежка за преступницей мирового масштаба Люси Даймонд (Джордана Брюстер). Люси, лесбиянка, отправляется на свидание вслепую с агенткой КГБ Ниночкой Карповой (Джессика Коффил), которую подыскал для неё друг и соратник по злодеяниям Скад (Джимми Симпсон). Скад считает, что у Люси слишком давно не было хорошего романа и это мешает ей в работе.

Люси встречается с Ниночкой в ресторане, но их свидание прерывается, когда они обнаруживают, что за ними следят. Начинается перестрелка, а потом погоня. Команда шпионок бросается вслед за Люси, но только у Эми получается догнать неуловимую преступницу. Она хочет арестовать Люси, но неожиданно возникшая между ними симпатия сбивает все планы, и Люси убегает.

Люси понимает, что влюбилась в Эми и похищает её из резиденции шпионок. Все силы спецназа бросаются на поиски Эми, которая тем временем не в силах устоять перед Люси и тоже влюбляется в неё. У девушек начинается роман. Но всё заканчивается, когда в тайное убежище Люси проникает спецназ. Потрясенные подружки по академии видят Эми в постели с Люси.

Для того, чтобы не уронить престиж академии, решено дать Эми награду как шпионке года, которая выследила саму Люси Даймонд. На вручении награды Эми должна заклеймить Люси позором. Но выйдя на сцену перед полным залом гостей, Эми не в силах противиться своим чувствам. Она признается, что любит Люси и уходит из академии. Теперь влюбленным девушкам ничто не может помешать быть вместе.

В ролях

Награды 
Фильм получил следующие награды:

Интересные факты 
 D.E.B.S. расшифровывается как Discipline (дисциплина) Energy (энергия) Beauty (красота) Strength (сила).

Примечания

Ссылки 
  
  
  
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2004 года
Романтические кинокомедии США
Комедии о шпионах
Фильмы — лауреаты премии «Тедди»
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы на английском языке
Фильмы о студенческих братствах и объединениях